

Astronautica 
 Stargazer – aereo di proprietà della Orbital ATK usato come nave madre per alcuni tipi di lanciatori Pegasus

Astronomia 
 8958 Stargazer – asteroide della fascia principale

Musica 
 Stargazer – traccia dell'album Rising dei Rainbow del 1976; una cover è stata realizzata dai Dream Theater nel 2009
 Stargazer – traccia dell'album Apple dei Mother Love Bone del 1990
 Stargazer – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1995, dall'album The Rapture
 Stargazer – traccia dell'album Oceanborn dei Nightwish del 1998
 Stargazer – EP dei The Zephyrs del 2001
 Stargazer – traccia dell'album Angel of Babylon degli Avantasia del 2010
 Stargazer – singolo di Scope DJ del 2011